

Sigle 
 Operator Interface Terminal – interfaccia solitamente grafica tra operatore e macchinario industriale
 Organisation Internationale du Travail – in francese è l'Organizzazione Internazionale del Lavoro

Codici 
 OIT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ōita (Giappone)